San Antero kan syfta på:

Colombia 

 San Antero (kommun), Córdoba, 
 San Antero (ort), Córdoba,